

Toponymie

 Bierges, section de la ville belge de Wavre située en Région wallonne dans la province du Brabant wallon 
 Bierges, ancienne commune française de la Marne, aujourd'hui intégrée à Chaintrix-Bierges

Homonymie de localités